

Persone
Ira Newborn – musicista statunitense
Phineas Newborn Jr. – musicista statunitense
Calvin Newborn – musicista statunitense

Musica
Newborn – gruppo musicale ungherese
Newborn – album dei James Gang del 1975
Newborn – singolo degli Elbow del 2001
New Born – singolo dei Muse del 2001

Altro
Newborn – monumento in Kosovo
Newborn – comune degli Stati Uniti d'America in Georgia